Rudunki – część Zgierza
2 miejscowości w Polsce:
 Rudunki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Aleksandrów Kujawski
 Rudunki – wieś w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim

Zobacz też: Rudunki Szczytnickie